Huércal-Overa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huércal-Overa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Huércal-Overa (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar